A Taça de Santiago Sul (ou Taça da Praia, simiarmente por Torneio de Abertura de Santiago Sul, agora Taça Didi Almeida) é o torneio de futebol ficando atrás apenas de sul de ilha de Santiago.  (consisto-se de concelhos (ou municìpios) de Praia, Ribeira Grande e São Domingos em Cabo Verde. É gerenciada pela Associação Regional de Futebol de Santiago Sul (ARFSS).O torneio é disputado em eliminatórias, no sistema mata-mata. Nela, participam clubes de todas as dois divisões.  O venceador recente esse Salamansa Futebol Clube o venceu o primeiro e ùnico título da taça.

História 
O torneio começou a ser disputado em 1988 e permanece semelhante até os dias atuais, todos o venceadores baseado em Praia. O temporada de 2015-16 foi o longado em história regional e nacional e uma de longado da África.

Recentamente, o temporada de 2019-20 (campeonato e taça) é suspendido por razões relado com COVID-19 desde 19 de março. O jogos pareado á meias finais.

Venceadores

Performance por clube

Ver tamběm
Primeira Divisão de Santiago Sul
Super Taça de Santiago Sul
Torneio de Abertura de Santiago Sul

Notas

Referěncias

Desporto da Ilha de Santiago (Cabo Verde)
Desporto na Praia (Cabo Verde)
Ribeira Grande de Santiago
São Domingos (concelho de Cabo Verde)
Santiago Sul Taca